Grochowski – polskie nazwisko

 Znani przedstawiciele

 Antoni Grochowski – podporucznik w powstaniu listopadowym,
 Bogusław Ryszard Grochowski – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej,
 Jerzy Wojciech Grochowski – polski chemik, żołnierz AK, pułkownik WP,
 Józef Grochowski (poeta) – polski poeta,
 Kazimierz Grochowski – polski geolog, etnograf, archeolog, badacz wschodniej Syberii, Mandżurii i Mongolii,
 Leon Grochowski – w latach 1928 – 1933 biskup i ordynariusz diecezji polskiej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego,
 Maciej Henryk Grochowski – polski językoznawca, specjalizujący się w językoznawstwie teoretycznym i współczesnym językoznawstwie polskim,
 Maksymilian Grochowski – polski ksiądz katolicki, działacz polonijny, członek Związku Polaków w Niemczech,
 Wiesław Grochowski (leśnik) – leśnik polski, profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk,
 Wiesław Grochowski (waltornista) – polski waltornista i pedagog,
 Wojciech Grochowski – polski samorządowiec, członek AWS, prezydent Torunia w latach 1998–2002,
 Stanisław Grochowski (poeta) – duchowny katolicki: kanonik kaliski, uniejowski i łowicki, kustosz kruszwicki; sekretarz królewski, poeta i tłumacz,
 Achacy Grochowski – biskup przemyski oraz łucki,
 Stanisław Grochowski – arcybiskup lwowski od 1634, kanonik krakowski i warszawski od 1615, gnieźnieński od 1612, sekretarz królewski od 1609, kustosz sandomierski,
 Jan Grochowski – generał major wojsk koronnych,
 Gwidon Grochowski – polski siatkarz, medalista mistrzostw Polski, reprezentant Polski.

 Rody szlacheckie

 Grochowscy herbu Bończa
 Grochowscy herbu Junosza
 Grochowscy herbu Kuszaba
 Grochowscy herbu Lubicz

 Inne
 (21614) Grochowski – planetoida,
 Dekanat grochowski – dekanat diecezji warszawsko-praskiej,
 Przyczółek Grochowski – warszawskie osiedle dzielnicy Praga-Południe,
 Dworek Grochowski – klasycystyczny budynek w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie,
 Szpital Grochowski – szpital w Warszawie znajdujący się na terenie dzielnicy Pradze-Południe,
 182 Grochowski Pułk Piechoty (ros. 182-й пехотный Гроховский полк) – rezerwowy pułk piechoty Imperium Rosyjskiego